Бабух Василь Іванович (* 1943) — головний редактор газети «Чернівці», заслужений журналіст України.
 Бабух Василь Манолійович (1971—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.